Сан Руперто има више значења:

 Сан Руперто (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Руперто (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику